Woskressenske (ukrainisch ; russische Entsprechung Воскресенское/Woskressenskoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Mykolajiw, Rajon Schowtnewe; siehe Woskressenske
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj; siehe Woskressenske (Perejaslaw-Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk; siehe Woskressenske (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Warwa; siehe Woskressenske (Warwa)